Козир в картярській грі — масть або ранг карти, що є старшою за карти інших мастей або рангів

Козир — українське і російське козацьке і селянське прізвище. Існує кілька родів Козирів різного походження.

Серед представників:
 Козир Борис Юрійович (* 6 березня 1975, Миколаїв) — Народний депутат України.
 Козир Георгій Власович (* 1923) — ветеран фізкультурно-спортивного руху, відмінник вищої освіти СРСР, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Козир Максим Євсевійович (1890—1945) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Козир Михайло Володимирович (1896—?) — командир Народної Повстанської Армії Алтаю.
 Козир Олександр Хомич (1903—1961) — український кінорежисер.
 Козир Павло Пантелійович (1913—1999) — український радянський суспільний діяч
 Козир Сергій Вікторович (1974—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козир Федосій Сидорович (1911—1938) — вчитель і викладач, працівник вищої освіти, брав участь у створенні системи вищої освіти на Алтаї в 1930-х роках.

Примітки